Гвардейцы короля — во Франции королевская гвардия в период старого режима (с нач. XV века до 1870).
 Гвардейцы короля — американский исторический приключенческий фильм (2000).

См. также 
 Королевская гвардия